Toujours est un adverbe issu de l’ancien français tousjours, amalgame de tous et jours. C'est aussi, notamment, le titre de plusieurs films et chansons.

Cinéma 
 Toujours dans mon cœur, un film américain réalisé par Archie Mayo, sorti en 1933.
 Toujours tout droit !, un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1907.
 Toujours prêts, un film américain réalisé par Nicholas Meyer en 1985.
 Toujours plus, un moyen métrage de Luc Moullet 
 Toujours seuls, un film français de Gérard Mordillat sorti en 1991.

Danse 
 Toujours après minuit, une compagnie de danse française créée en 1997.

Littérature 
 Corto toujours un peu plus loin, un album de bande dessinée d'Hugo Pratt, sorti en 1974.

Musique 
 Toujours des beaux jours, un album compilation de Sheila, sorti en 1965.
 Toujours être ailleurs, un single du groupe français Noir Désir, sorti en 1987.
 Toujours là pour toi, un single du groupe français 2Be3, sorti en 1997.
 Toujours moi, un album  d'Axelle Red, sorti en 1999.
 Toujours le même bleu, un album de Dave

Théâtre 
 Toujours l'orage, une pièce de théâtre d’Enzo Cormann